Franciaország
Marquise, település Franciaországban, Gironde megyében

Egyéb
Marquise, barokk kosztümös kamaraegyüttes
Marquise,  francia filmdráma